Darr steht für:

 Darr, ein Hindi-Film von Yash Chopra 

Darr ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Darr (1811–1866), deutscher Gitarrist und Zitherspieler
 Gustav Darr († im 20. Jahrhundert), deutscher Architekt, Zeichner, Denkmalpfleger und Landeskonservator
 Lisa Darr (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Jerome Darr (1910–1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mark Darr (* 1973), US-amerikanischer Politiker
 Vondell Darr (1919–2012), US-amerikanische Kinderschauspielerin

Siehe auch:
 Darre (Begriffsklärung)